Bahnstrecke Bochum–Gelsenkirchen bezeichnet:
 die Bahnstrecke Bochum–Essen/Oberhausen, eine von Bochum ausgehende Bahnstrecke nach Gelsenkirchen-Bismarck mit Verbindungen nach Wanne-Eickel und Herne
 die Glückauf-Bahn, die Regionalbahnlinie 46 von Bochum über Wanne-Eickel nach Gelsenkirchen, die teilweise auf der obigen Bahnstrecke verkehrt
 die Erzbahn, eine ehemalige Güterstrecke vom Bochumer Verein zum Hafen Grimberg in Gelsenkirchen

sowie im weiteren Sinne:
 die Bahnstrecke Osterath–Dortmund Süd, eine ehemalige Verbindung von Bochum Nord zum Bahnhof Gelsenkirchen-Wattenscheid
 die Bahnstrecke Gelsenkirchen–Wanne-Eickel, welche den heutigen Bochumer Stadtteil Hordel berührte

Siehe auch:
 Salzstrecke Bochum-Riemke – Wanne-Eickel